Cinema — шістнадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Cinema - 4:41
 Juliet - 4:08
 Just Another Heartache - 5:04
 Other Side Of You - 3:44
 Hit The Fan - 3:37
 One From The Heart - 4:24
 Salty Salty - 3:48
 White Boy - 5:08
 A Veteran's Song - 5:29

Джерела 
 Cinema  allmusic
 Cinema  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth